Gian Carozzi (1920-2008), pittore italiano
 Guglielmo Carozzi (1880-1970), presbitero italiano
 Pietro Carozzi (1900–…), calciatore italiano

Pagine correlate
 Carozzo